La Carolina y Las Carolinas hacen referencia a varios artículos:

Lugares 
 La Carolina (Córdoba), localidad del departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina.
 La Carolina (San Luis), localidad del departamento Coronel Pringles, provincia de San Luis, Argentina.
 La Carolina, municipio de la provincia de Jaén, Andalucía, España.
 La Carolina, un parque público en Quito, Ecuador.
 Las Carolinas (The Carolinas), conjunto de los estados de Carolina del Norte y del Sur, Estados Unidos.

Leyes 
 La Carolina es la forma abreviada de referirse a la Constitutio Criminalis Carolina, cuerpo de leyes del Sacro Imperio Romano Germánico aprobado en 1532 durante el reinado de Carlos V.

Transportes 
 La Carolina, estación de ferrocarril en el Departamento Rosario, Argentina.
 La Carolina, parada del trolebús de Quito, Ecuador.